santa-isabelensi – abitanti di Santa Isabel (Goiás)
santa-isabelensi – abitanti di Santa Isabel do Ivaí
santa-isabelensi – abitanti di Santa Isabel do Rio Negro